Умид Махамаджанович Ахмаджанов (; 16 мая 1977 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский государственный и общественный деятель, спортивный функционер.

Биография 
Окончил Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте. Депутат Ташкентского городского совета.

В 2002 году был назначен генеральным секретарем спортивной федерации инвалидов Узбекистана. В 2007—2017 годах являлся вице-президентом и параллельно генеральным секретарём Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана, вице-президентом федерации дзюдо Узбекистана, вице-президентом НОК Узбекистана, а также вице-президентом футбольного клуба «Пахтакор».

С 12 сентября 2017 года по 10 января 2018 года являлся президентом Федерации футбола Узбекистана, которая через несколько дней была преобразована в Ассоциацию футбола Узбекистана. C января 2018 года по 14 июня 2019 года являлся первым вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана. С 10 января 2018 года по 15 мая 2019 года являлся президентом НОК Узбекистана. С 28 января 2018 года по 24 апреля 2019 года являлся президентом ФАЦА.

С 3 марта 2019 года является вице-президентом Олимпийского совета Азии.

Примечания 

Президенты НОК Узбекистана
Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта
Депутаты Ташкентского городского совета